Gens Antònia:
 Aule Antoni enviat pel cònsol Luci E­mili Paule, amb dos més, a Perseu de Macedònia després de la derrota d'aquest el 168 aC
 Gai Antoni, diversos personatges.
 Jul·lus Antoni (Julius Antonius, M. F. M. N.), fill del triumvir Marc Antoni i de Fúlvia.
 Luci Antoni, anomenat Pietas, fill de Marc Antoni Crètic i germà petit del triumvir Marc Antoni.
 Luci Antoni Saturní (Lucius Antonius Saturninus) governador de la Germània Superior i usurpador del tron imperial romà
 Lluci Antoni el jove, fill de Juli Antoni i de Marcel·la i net del triumvir. A la mort de l'avi fou enviat en exili a Marsella on va morir l'any 25.
 Lluci Antoni, expulsat del senat pels censors el 307 aC
 Lluci Antoni, defensat per M. Cató Censorí, vers la meitat del segle II aC
 Marc Antoni, diversos personatges.
 Quint Antoni, oficial de la flota sota el comandament del pretor Luci Emili Regil·le en la guerra contra Antíoc III el gran el 190 aC.
 Quint Antoni Balb (Quintus Antonius Balbus), magistrat romà
 Quint Antoni Merenda (Quintus Antonius T. F. Merenda), magistrat romà
 Tit Antoni Merenda (Titus Antonius Merenda), un dels decemvir s romans els anys 450 aC i 449 aC.
 Altres personatges:
 Antoni el monjo, monjo del s. V.
 Antoni Àtic (Antonius Atticus), retòric romà contemporani de Sèneca i Quintilià.
 Antoni l'herbolari, metge
 Antoni d'Argos, poeta grec de la ciutat d'Argos.
 Antoni Abat o Sant Antoni Abat (Alt Egipte, 251 ? - 356) monjo cristià pioner de l'eremitisme.
 Antoni Batllori, diversos personatges.
 Antoni Brusi, diversos personatges.
 Antoni de Cardona, diversos personatges.
 Antoni Cardona, diversos personatges.
 Antoni Càstor (Antonius Castor), eminent botànic del segle I aC.
 Antoni Coll, diversos personatges.
 Antoni Diògenes, escriptor grec d'època incerta.
 Antoni Estruch, diversos personatges.
 Antoni Fèlix, procurador romà de Judea.
 Antoni Flamma (Antonius Flamma), cavaller romà, governador de Cirene (s. I).
 Antoni Gelabert, diversos personatges.
 Antoni Julià, amic i contemporani d'Aule Gel·li (s. I - II).
 Antoni Liberal
 Antoni Marí, diversos personatges.
 Antoni Marquès, diversos personatges.
 Antoni Mas, diversos personatges.
 Antoni Melissa, monjo grec que va viure al  o al .
 Antoni Montserrat, diversos personatges.
 Antoni Musa (Antonius Musa), metge romà del segle I.
 Antoni Nasó (Antonius Naso), militar romà, tribu militar de les forces pretorianes l'any 69.
 Antoni Natalis (Antonius Natalis), cavaller romà amic de Pisó (s. I).
 Antoni Neyrot, frare dominic màrtir en 1460, beat.
 Antoni Oller, diversos personatges.
 Antoni Palau, diversos personatges.
 Antoni Pascual, diversos personatges.
 Antoni Pérez, diversos personatges.
 Antoni Pladevall, diversos personatges.
 Antoni Prats, diversos personatges.
 Antoni Puig, diversos personatges
 Antoni Puigvert, diversos personatges.
 Antoni Roca, diversos personatges.
 Antoni Roig, diversos personatges.
 Antoni Ros, diversos personatges.
 Antoni Rovira, diversos personatges
 Antoni Ruf (Antonius Rufus), gramàtic llatí.
 Antoni Serra, diversos personatges.
 Antoni Soler, diversos personatges.
 Antoni Tàpies, pintor i escultor català
 Antoni Vich, diversos personatges.
 Antoni Vila, diversos personatges.
 Antoni Vives, diversos personatges.
 Antoni Villalonga, diversos personatges.
 Polemó Antoni (Polemon Antonius), sofista i retòric grec que va florir sota Trajà i Adrià.

Referències i notes